Utter ist der Familienname folgender Personen:

 André Utter (1886–1948), französischer Maler; Model und Ehemann von Suzanne Valadon
 Dennis Utter (1939–2011), US-amerikanischer Politiker
 George H. Utter (1854–1912), US-amerikanischer Politiker
 Merton F. Utter (1917–1980), US-amerikanischer Mikrobiologe
 Thomas Utter (1950–2014), deutscher Geologe
 Tobias Utter (* 1962), hessischer Landtagsabgeordneter (CDU)
 Werner Utter (1921–2006), Chefpilot und Vorstandsmitglied der Deutschen Lufthansa AG, Vater von Tobias Utter

Siehe auch:
 Uter
 Uther
 Utta